Asterias bicolor är en sjöstjärneart som beskrevs av Jean-Baptiste Lamarck 1816. Asterias bicolor ingår i släktet Asterias och familjen trollsjöstjärnor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Trollsjöstjärnor
bicolor